Die Treviso Open 2020 waren das 165. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 20. bis 22. Februar 2020 im BHR Treviso Hotel in Treviso statt und bildeten den Auftakt des Euro-Tour-Jahres 2020. Zum neunzehnten Mal wurde ein Turnier der europäischen Serie in der norditalienischen Provinzhauptstadt ausgetragen.

Sieger wurde der Schotte Jayson Shaw, der sich im Finale gegen den Albaner Eklent Kaçi mit 9:8 durchsetzte. Den dritten Platz belegten Fjodor Gorst und Mateusz Śniegocki. Titelverteidiger war der Pole Konrad Juszczyszyn, der in der Vorrunde ausschied.

Die weiteren Euro-Tour-Turniere 2020 wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Modus 
Die 211 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Treviso Open 2020 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2020
Billardturnier in Treviso